Сай Йок (округ) - округ в Таїландії.
 Yox! (Йок!, укр. Ні!; повна назва: «Yox!» Рух-Азербайджан) — ненасильницький демократичний молодіжний рух в Азербайджані.